Mate Pavić e Bruno Soares erano i detentori del titolo, ma entrambi hanno scelto di partecipare a questa edizione con diversi partner. Pavić ha giocato al fianco di Nikola Mektić ma hanno perso al primo turno contro Nathaniel Lammons e Jackson Withrow. Soares è stato affiancato da Jamie Murray ma hanno perso in finale contro Rajeev Ram e Joe Salisbury, che hanno vinto il titolo con il punteggio di 3-6, 6-2, 6-2.

Teste di serie 

  Nikola Mektić /  Mate Pavić (primo turno)
  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (quarti di finale)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (quarti di finale)
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (campioni)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (primo turno)
  Kevin Krawietz /  Horia Tecău (quarti di finale)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (finale)
  John Peers /  Filip Polášek (semifinale)

  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (primo turno)
  Wesley Koolhof /  Jean-Julien Rojer (terzo turno)
  Raven Klaasen /  Ben McLachlan (secondo turno)
  Tim Pütz /  Michael Venus (ritirati)
  Rohan Bopanna /  Ivan Dodig (terzo turno)
  Simone Bolelli /  Máximo González (secondo turno)
  Andrey Golubev /  Andreas Mies (terzo turno)
  Sander Gillé /  Joran Vliegen (secondo turno)

Clicca sul numero di testa di serie della coppia, per visualizzare la loro sezione di tabellone.

Wildcard 

  Christopher Eubanks /  Bjorn Fratangelo (secondo turno)
  Robert Galloway /  Alex Lawson (secondo turno)
  Steve Johnson /  Sam Querrey (semifinale)
  Evan King /  Hunter Reese (terzo turno)

  Mitchell Krueger /  Michael Mmoh (primo turno) 
  Nathaniel Lammons /  Jackson Withrow (secondo turno) 
  Eliot Spizzirri /  Tyler Zink (primo turno)

Alternate 

  Kwon Soon-woo /  Divij Sharan (primo turno)

  Frederik Nielsen /  Vasek Pospisil (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

 

US Open 2021